Иван Михайлович Балов (12 апреля 1912 год, Санкт-Петербург — 1990 год, Санкт-Петербург) — передовик производства, стеклодув Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана» Министерства электронной промышленности СССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 12 апреля 1912 года в Санкт-Петербурге в рабочей семье. Трудовую деятельность начал в 16 лет. С 1930 года трудился стеклодувом на заводе «Светлана». Участвовал в Великой Отечественной войне. Служил в Кронштадте машинистом бригады торпедных катеров береговой базы «Литке» Балтийского флота. В 1946 году демобилизовался и продолжил работать на заводе «Светлана».

Принимал активное участие в общественной жизни рабочего коллектива. Был инициатором соревнования за отличное качество продукции. Одним из первых на заводе получил звание ударника коммунистического труда. Воспитал несколько десятков учеников-стеклодувов из различных городов СССР. В 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1978 году вышел на пенсию. Скончался в 1990 году. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 января 1966 года
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны 2 степени
 Медаль «За оборону Ленинграда»

Литература 
 Рабочая энциклопедия: 1921—1985 годы./[Сост. А. Ф. Занин, Р13 Ю. В. Куканов, В. И. Михельсон, Г. И. Панков, С. Ф. Севастьянов. — Л.: Лениздат, 1986, стр. 155

Ссылки 

 Рабочая энциклопедия , стр. 155—156

Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)